Vila Cova peut désigner :

Portugal 
 Vila Cova, une des paroisses civiles de la municipalité de Barcelos, située dans le district de Braga ;
 Vila Cova, une des paroisses civiles de la municipalité de Fafe, située dans le district de Braga ;
 Vila Cova, une des paroisses civiles de la municipalité de Penafiel, située dans le district de Porto ;
 Vila Cova, une des paroisses civiles de la municipalité de Vila Real, située dans le district de Vila Real.

Voir aussi 
 Page d'homonymie